

Persone 
 Sebald Heyden (1499-1561) – compositore e cantore tedesco
 Jan van der Heyden (1637-1712) – pittore olandese
 Stéphane Van Der Heyden (1969) – calciatore belga
 Peter Van Der Heyden (1976) – calciatore belga
 Jelle van der Heyden (1995) – calciatore olandese

Pagine correlate 
Hayden – pagina di disambiguazione
Haydn (disambigua) – pagina di disambiguazione
Heiden – pagina di disambiguazione
Heijden – pagina di disambiguazione